Франдзи́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Франдзис, Георгиос (1401—1478) — последний византийский историк.
 Франдзис, Константинос (в монашестве Иаков; род. 1942) — митрополит Элладской православной церкви.